Scharpff ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Scharpff-Striebich (* 1963), Betriebswirtschaftlerin und Leiterin der Sammlung Scharpff
 Carl Scharpff (1806–?), bayerischer Landtagsabgeordneter
 Christian Scharpff (1804–?), deutscher Publizist und Professor
 Franz Anton von Scharpff (1809–1879), katholischer Theologe
 Josef Carl Scharpff, von 1767 bis 1798 Bürgermeister von Neckarsulm
 Walter Scharpff (1894–1974), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Sammlung Scharpff
 Scharpf
 Scharff